Карл-Уве Стіб був чинним чемпіоном, але не захистив свій титул, оскільки не брав участі.

У фінал Горан Іванішевич переміг Євгена Кафельникова з рахунком 3–6, 6–1, 6–3.

Сіяні гравці 

  Євген Кафельников (фінал)
  '''Горан Іванішевич (переможець)
  Джим Кур'є (2-ге коло)
  Седрік Пйолін (1-ше коло)
  Алекс Корретха (1-ше коло)
  Малівай Вашінгтон (2-ге коло)
  Марк Россе (2-ге коло)
  Карлос Мойя ''(2-ге коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки 
 Draw

1996
Тур ATP 1996